Die Saison 1992/93 war die zweite Spielzeit der lettischen Eishockeyliga, der höchsten lettischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt Pārdaugava Riga.

Modus 
In der Hauptrunde wurden die 15 Mannschaften in zwei Gruppen eingeteilt, wobei die Gruppe A mit sieben Mannschaften einen Teilnehmer weniger als die Gruppe B mit acht Mannschaften hatte. In der Hauptrunde bestritt jede Mannschaft eine Partie gegen jeden Gruppengegner, wobei sich die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Finalrunde qualifizierten, in der der Meister ausgespielt wurde. Die übrigen sieben Mannschaften bestritten eine Platzierungsrunde. Die Ergebnisse aus der Hauptrunde zwischen Mannschaften, die sich für dieselbe Gruppe qualifizierten, wurden übernommen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zweite Saisonphase

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Platzierungsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1992
Eishockeysaison 1992/93